Васи́лий Гу́сев:
 Гусев, Василий Васильевич (1925—1989) — Герой Советского Союза.
 Гусев, Василий Сергеевич (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Гусев, Василий Яковлевич (1912—1945) — полный кавалер ордена Славы.